Čížek bzw. Čížková ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Čížek (1865–1897), tschechischer Politiker
 Franz Čižek (1865–1946), österreichischer Maler, Designer und Kunsterzieher
 Jan Čížek (* 1975), tschechischer Händler
 Martin Čížek (* 1974), tschechischer Fußballspieler
 Tomáš Čížek (* 1978), tschechischer Fußballspieler
 Zuzana Čížková (* 1982), tschechische Künstlerin

Cizek ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandru Cizek (* 1942), rumänischer Altphilologe und Mittellateiner
 Eugen Cizek (1932–2008), rumänischer Philologe und Literaturhistoriker

Siehe auch:
 Cisek
 Çiçek
 Žižek